Žulj ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Žulj (* 1993), österreichisch-kroatischer Fußballspieler
 Robert Žulj (* 1992), österreichisch-kroatischer Fußballspieler